Ася Волошина (родилась 23 января 1985 года в Ростове-на-Дону, Ростовская область, РСФСР, СССР) — российский драматург и современный автор.

Биография 
,Родилась 23 января 1985 года в Ростове-на-Дону. Окончила институт журналистики и литературного творчества в Москве в 2007 году. Далее поехала учиться в Санкт-Петербург, в 2009 году поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства на театроведческий факультет. В 2010 параллельно поступила в только что открывшуюся магистратуру под руководством Натальи Степановны Скороход. После чего прекратила обучение на специалитете по театроведению, но продолжила учёбу в магистратуре по драматургии. В 2013 году получила степень Магистра по специальности «драматургия».

Пьесы Аси Волошиной ставятся не только в России (более, чем в пятнадцати городах), но и за рубежом: в Польше, Литве, Франции, Эстонии, Уругвае. Есть переводы на английский, французский, испанский, польский языки. Ася Волошина — один из самых заметных драматургов поколения тридцатилетних. 

Значительную роль в творческой судьбе Волошиной сыграл режиссер Юрий Николаевич Бутусов. В 2016 году в театре им. Ленсовета он сделал акцию по пьесе «Мама»: монолог, написанный от лица 28-летней женщины, он читает сам. В 2018 году он поставил пьесу «Человек из рыбы» на большой сцене Московского Художественного театра им. А. П. Чехова.

Конкурсы и фестивали 
 Конкурс «Действующие лица»   — «Антигона: редукция» (2013 год), пьеса опубликована в сборнике «Лучшие пьесы 2013 года». Участвовала в первой сессии «Мастерских Александринского театра». 
 Конкурс «Ремарка»  — «Гибнет хор» (2015 год), пьеса заняла первое место в номинации «Северо-Западный Федеральный округ» и второе место в номинации «Мир», была участником режиссёрско-композиторской лаборатории ЦДР «Акустическая читка».
 Конкурс «Новая пьеса для детей» в Александринском театре — «Анна Франк» (2015 год).
Конкурс «Первая читка» Театрального фестиваля им. А. М. Володина   — «Человек из рыбы» (2017 год). 
 Фестиваль «Любимовка» — «Мама» (2016 год).
Конкурс «Старый конь»  — «Дания тюрьма» (2018 год).

Постановки пьес 
 «Агриппина». Драматургическая адаптация и стихотворный текст. Режиссёр Софья Саркисян (Владикавказ, 2012)
 «Le prince aux pieds de fee». Режиссёр Ролан Боннин (Марсель, 2012)
 «Девочка со спичками». Режиссёр Александра Мамкаева (Самара, 2013)
 «Гамлет». Режиссёр Анатолий Праудин. Сценическая редакция (Самара, 2013)
 «#холодное лето». Режиссёр Степан Пектеев (Кудымкар, 2014)
 «Анна Франк». Режиссёр Екатерина Гороховская (Самара, 2014)
 «Гибнет хор». Режиссёр Евгения Богинская (Санкт-Петербург, 2014)
 «Стойкий принц». Режиссёр Ролан Боннин (Пермь, 2015)
 «Анна Франк». Режиссёр Александр Тихонов (Тюмень, 2015)
 «Nie trzeba» [Не надо]. Режиссёр Камила Михалак (Вроцлав, 2015)
 «Игра о Макбете». Режиссёр Мария Селедец (Санкт-Петербург, 2015)
 «Mama Roma». Сценическая версия. Режиссёр Алессандра Джунтини (Омск, 2015)
 «Анна Франк». Режиссёр Анна Соколова (Уфа, 2015)
 «Анна Франк». Режиссёр Виталий Дьяченко (Санкт-Петербрург, 2016)
 «Илиада Одиссея». Режиссёр Виталий Дьяченко (Санкт-Петербург, 2016)
 «Призрак замка К.». Режиссёр Виталий Дьяченко (Кемерово, 2016)
 «Прекращение огня». Режиссёр Елена Бедрак (Санкт-Петербург, 2016)
 «Мама» акция Юрия Бутусова (Санкт-Петербрург, 2016)
 «Гибнет хор». Спектакль лаборатории «Акустическая читка»; художественный руководитель Владимир Панков (Москва, 2017)
 «Пациенты». Режиссёр Виктория Привалова (Москва, 2017)
 «Оптимистическая трагедия». Сценическая версия. Режиссёр Виктор Рыжаков (Санкт-Петербург, 2017)
 «Лицо Земли». Режиссёр Евгения Сафонова (Санкт-Петербург, 2017)
 «Дама с собачкой». Режиссёр Виталий Дьяченко (Петропавловск-Камчатский, 2017)
 «Шинель». Режиссёр Денис Хуснияров (Челябинск, 2017)
 «Мама». Режиссёр Владимир Панков (Москва, 2018)
 «Аппликации». Режиссёр Николай Русских (Хабаровск, 2018)
 «Настя, Настя, Настя». Моноспектакль Татьяны Космыниной (Таллин, 2018)
 «Мама». Режиссёр Денис Хуснияров (Набережные Челны, 2018)
 «Мама». Режиссёр Дмитрий Гомзяков (Томск, 2018)
 «Тело Гектора». Режиссёр Евгения Богинская (Санкт-Петербург, 2018)
 «Дьявол». Режиссёр Денис Хуснияров (Краснодар, 2018)
 «Человек из рыбы». Режиссёр Юрий Бутусов (Москва, 2018)
 «Время, которое». Режиссёр Семён Александровский (Москва, 2018)
 «Мама». Режиссёр Юрий Шехватов (Москва, 2019)
 «Мёртвые души Гоголя». Режиссёр Денис Хуснияров (Санкт-Петербург, 2019)
 «Дама с собачкой». Режиссёр Ринат Кияков (Тюмень, 2019)
 Žmogus iš žuvies". Режиссёр Эгле Шведкаускайте (Вильнюс, 2020)
«Дания тюрьма». Режиссер Пётр Шерешевский (Санкт-Петербург, 2020) 
«Ад это я». Режиссёр Илья Мощицкий (Центр им. Мейерхольда, Москва, 2020) 
«В поисках утраченного времени: СверЖ/Шение романа» Режиссёр Денис Хуснияров (БДТ. Санкт-Петербург, 2020) 
«Подтвердите, что вы человек». Режиссёр Валентин Левицкий («Театр Поколений», Санкт-Петербург, 2020) 
«Фаза Зеркала». Режиссёр Семён Александровский (Pop-up театр, Санкт-Петербург, 2020) 
«Дания тюрьма». Режиссёр Пётр Шерешевский (Камерный театр Малыщицкого, Санкт-Петербург, 2020)

Примечания 

Переводчики Уильяма Шекспира